Вольський Анатолій Миронович ( 1960) — український театральний актор, народний артист України (2018).
 Вольський Аркадій Іванович (1932—2006) — депутат Верховної ради Російської РФСР 11-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання. Народний депутат СРСР у 1989—1991 роках. Член Російської академії природничих наук.
 Вольський Василь Григорович (1917—1968) — доктор сільськогосподарських наук. Депутат Львівської обласної ради трьох скликань.
 Вольський Віктор Вацлавович (1921—1999) — радянський і російський економіст-міжнародник, економіко-географ, латиноамериканист.
 Вольський Ігор Григорович ( 1968) — командир батальйону міліції особливого призначення «Львів», учасник російсько-української війни.
 Вольський Михайло Мартинович (1834—1876) — український економіст, статистик XIX століття, дослідник економічної історії Південної України.
 Вольський Д. С. — директор Київського цирку наприкінці 1920-х років.
 Лявон Вольський ( 1965) — білоруський музикант, поет, аранжувальник та художник.
 Вольський Петро Дмитрович ( 1925) — український художник; член Спілки радянських художників України.
 Рафал Вольський ( 1992) — польський футболіст, півзахисник клубу «Легія».
 Станіслав Вольський (1523—1566) — польський шляхтич, урядник Речі Посполитої, власник маєтків.
 Вольський Станіслав Францевич ( 1943) — художник-ювелір, емальєр. Заслужений художник України.
 Вольський Юрій Іванович ( 1922) — радянський дипломат.

Вольська 
 Вольська Анжеліка Валеріївна ( 1970) — російська актриса театру і кіно.
 Вольська Наталія Геннадіївна — заслужений працівник освіти України.

Подвійні прізвища 
 Петро Дунін-Вольський (1530—1590) — державний діяч Речі Посполитої, священик і єпископ Римо-Католицької Церкви.
 Яцек Саріуш-Вольський ( 1948) — польський дипломат, політичний діяч і член Європарламенту, 2004—2007 роках — віце-президент Європейського парламенту.

Див. також 
 Вольські
 Вольський район
 Вольський цвинтар у Варшаві

Примітки